, un quartier de Columbus dans l'Ohio.
 Clintonville, un borough du comté de Venango, en Pennsylvanie.
 , une communauté non incorporée du comté de Greenbrier en Virginie-Occidentale.
 Clintonville, une ville du comté de Waupaca dans le Wisconsin.